K2-09 (также K2-9 или EPIC 201465501) — красный карлик спектрального класса М4 в созвездии Девы. Находится на расстоянии приблизительно 66 парсек. У него обнаружена землеподобная экзопланета. Она может стать претендентом на звание «двойника Земли».

Планетная система 

В 2015 году была открыта экзопланета K2-9 b. Она на 60 % больше, чем Земля, и примерно в 4 раза тяжелее.

Примечания